Dinton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Dinton-with-Ford and Upton – en parish i Buckinghamshire
 Dinton, Buckinghamshire, England, 
 Dinton, Wiltshire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar